Nothing (A), een single uit 2002 van de Engelse band A
 Nothing (Janet Jackson), een single uit 2010 van de Amerikaanse zangeres Janet Jackson
 Nothing (The Script), een single uit 2010 van de Ierse band The Script
 Nothing (Diatribe), een ep uit 1992 van de Amerikaanse groep Diatribe
 Nothing (Meshuggah), een album uit 2002 van de Zweedse metalband Meshuggah
 Nothing (N.E.R.D), een album uit 2010 van de Amerikaanse band N.E.R.D
 Nothing (film), een Canadese film uit 2003
 Nothing (band), een Amerikaanse band